Die Singapore Open 2017 im Badminton fanden vom 11. bis zum 16. April 2017 in Singapur statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Jan Ø. Jørgensen (zurückgezogen)
  Chen Long (zurückgezogen)
  Viktor Axelsen (1. Runde)
  Son Wan-ho (2. Runde)
  Shi Yuqi (Viertelfinale)
  Chou Tien-chen (1. Runde)
  Ng Ka Long (2. Runde)
  Tanongsak Saensomboonsuk (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Tai Tzu-ying (Champion)
  Sung Ji-hyun (Halbfinale)
  Akane Yamaguchi (Viertelfinale)
  Carolina Marín (Finale)
  P. V. Sindhu (Viertelfinale)
  Sun Yu (Viertelfinale)
  Ratchanok Intanon (1. Runde)
  He Bingjiao (2. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

  Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Halbfinale)
  Goh V Shem / Tan Wee Kiong (Viertelfinale)
  Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Viertelfinale)
  Li Junhui / Liu Yuchen (Finale)
  Mathias Boe / Carsten Mogensen (Champion)
  Chai Biao / Hong Wei (zurückgezogen)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (1. Runde)
  Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Finale)
  Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (Champion)
  Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (Halbfinale)
  Chang Ye-na / Lee So-hee (Halbfinale)
  Chen Qingchen / Jia Yifan (Viertelfinale)
  Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (Viertelfinale)
  Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (2. Runde)
  Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Zheng Siwei / Chen Qingchen (zurückgezogen)
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (1. Runde)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (Champion)
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Viertelfinale)
  Zhang Nan / Li Yinhui (1. Runde)
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (zurückgezogen)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (Viertelfinale)
  Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Halbfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
Turnierseite

Badminton 2017
2017